Himantia är ett släkte av svampar. Himantia (svamp) ingår i familjen Physalacriaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar